Kadilangu (Baki)
 Kadilangu (Kangkung)
 Kadilangu (Trangkil)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing